Georges Leduc ist der Name folgender Personen:

* Georges Leduc (Maler) (1906–1968), französischer Maler, Illustrator und Trickfilmzeichner 
 Georges Leduc (Schauspieler) (1917–1978), kanadischer Schauspieler und Komiker